Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel Aegon Classic) van 2010 vond plaats van 7 tot en met 13 juni 2010 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 29e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel won de als eerste geplaatste Chinese Li Na haar eerste toernooi van het seizoen. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Russin Maria Sjarapova in twee sets. Het was de derde toernooizege uit de loopbaan van Li Na. Zij incas­seerde US$ 37.000 prijzen­geld op dit toernooi.

In het dubbelspel won het als tweede geplaatste duo Cara Black en Lisa Raymond het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Liezel Huber en Bethanie Mattek-Sands, die moesten opgeven in de tweede set.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Birmingham 2010
Birmingham